Seira bezeichnet:

 Seira (Huesca), Gemeinde in der Provinz Huesca, Aragonien, Spanien
 Seira (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu, Estland